La temporada de 1981 del Campionat del món de motociclisme fou la 33a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM.

Els pilots de Suzuki Marco Lucchinelli i Randy Mamola van lluitar fins a l'última cursa pel títol Mundial, guanyat finalment per l'italià, i amb el nord-americà en segona posició per segon any consecutiu. Barry Sheene va guanyar la seva última cursa al  mentre al , un jove nord-americà anomenat Freddie Spencer feia la seva aparició en un Gran Premi pilotant una Honda NR500 i arribant a ser cinquè fins a haver d'abandonar. Anton Mang va guanyar els campionats de 350cc i 250cc, doblant en punts al sud-africà Jon Ekerold en 350cc. En 125cc, victòria per Ángel Nieto que va dominar totalment el campionat, mentre Ricardo Tormo guanyava en 50cc el seu segon títol amb una Bultaco.

Grans Premis

500 cc

350 cc

250 cc

125 cc

50 cc 

Edicions del Campionat del Món de motociclisme
Competicions motociclistes del 1981